Jakovčić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Jakovčić (* 1957), kroatischer Politiker (IDS)
 Viktor Jakovčić (1931–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Cellist und Hochschullehrer